Чемпионат Азии по конькобежному спорту — ежегодное континентальное соревнование по конькобежному спорту. Проводится среди спортсменов Китая, Казахстана, Северной Кореи, Южной Кореи и Японии. Спортсмены из России в чемпионате Азии не соревнуются, а участвуют на чемпионате Европы. В остальных странах Азии конькобежный спорт практически не развивается. Первый чемпионат был проведен в 1999 году.

Чемпионат проводится по сумме четырёх дистанций классического многоборья и является одним из трёх квалификационных турниров (наряду с чемпионатом Европы и чемпионатом Северной Америки и Океании), лучшие спортсмены которого отбираются для участия на ежегодном чемпионате мира в классическом многоборье.

Участники 
Количество участников чемпионата от стран в разные годы:

кол-во мужчин / кол-во женщин

Призёры чемпионатов

Мужчины

Женщины

Примечания 

конькобежный спорт
Соревнования по конькобежному спорту